Anna Kalinskaja e Tereza Mihalíková erano le detentrici del titolo, ma entrambe le giocatrici hanno superato i limiti di età.

In finale Bianca Andreescu e Carson Branstine hanno sconfitto in finale Maja Chwalińska e Iga Świątek con il punteggio di 6–1, 7–64.

Teste di serie 

  Emily Appleton /  Jodie Burrage (quarti di finale)
  Olga Danilović /  Marta Kostjuk (secondo turno)
  Bianca Andreescu /  Carson Branstine (campionesse)
  Lee Yang /  Rebeka Masarova (secondo turno)

 Caty McNally /  Natasha Subhash (semifinale)
 Baijing Lin /  Wang Xiyu (primo turno)
 Cho I-hsuan /  Yuki Naito (secondo turno)
 Lea Bošković /  Elena Rybakina (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017